Németország járásai (németül Kreis vagy Landkreis, többes számban (Land)Kreise) önkormányzati és közigazgatási egységek Németországban, illetve a korábbi Poroszországban és néhány más egykori német államban. A közigazgatás középső szintjén állnak, a tartományok (Land, német tagállamok) és a községek (Gemeinde) között. Nem keverendők össze a nagyobb kormányzati kerületekkel (Regierungsbezirk), melyek csak a tartományok egy részében léteznek.

A német járások az Európai Unió regionális statisztikai rendszerében a NUTS harmadik területi szintjére vannak besorolva a magyar vagy francia megyékhez hasonlóan, bár átlagos népességük jóval kisebb ezekénél.

Típusai 

A német járások többsége ún. vidéki járás (németül Landkreise), ezekből 294 van. A több, mint százezer lakosú városok (és egyes tartományokban az ennél kisebbek is) általában nem tartoznak járáshoz, hanem maguk látnak el járási típusú feladatokat, a járási jogú város a világban sokfelé alkalmazott koncepciójának megfelelően. Ezekből a járási jogú városokból (németül Kreisfreie Städte / Stadtkreise) Németországban 2017-ben 107 volt. Így a német járások száma összesen 401.

Észak-Rajna–Vesztfáliában vannak százezres lélekszámúnál nagyobb városok, amelyek mégsem járási jogú városok, például Iserlohn, Recklinghausen, Siegen, Paderborn, Bergisch Gladbach, Witten és Neuss. Ezek a városok azonban, bár járásokhoz tartoznak, maguk is rendelkeznek bizonyos járási jogokkal. Például az alsó-szászországi Hannover korábbi vidéki járását és a várost 2001-ben egyesítették és az új Hannoveri régió mintegy egymillió lakosú. Hasonlóan különleges státusú még az Aacheni városrégió és a Saarbrückeni regionális társulás is.

Feladataik 
A járások a következőkért felelősek:
 A szövetségi és regionális törvények szerint:
 a „B” utak építése és fenntartása
 egyéb, több község területét érintő építkezések
 a nemzeti parkok fenntartása
 szociális ellátások
 ifjúsági ellátások
 kórházak építése és fenntartása
 állami középiskolai intézmények építése és fenntartása
 a háztartási szemét begyűjtése és tárolása
 gépkocsi-regisztráció
 a Landrat, a járás elnökének megválasztása
 a helyi törvények szerint (minden régióban különbözőek)
 a kultúra pénzügyi támogatása
 járdák és kerékpárutak építése
 iskolák támogatása
 közkönyvtárak építése és fenntartása
 a gazdaság, a turizmus ösztönzése
 az állami felnőttoktatási intézmények (Volkshochschulen) felügyelete

Mindezeket a feladatokat az együttműködő községek végzik. A városjárások mindezeket, illetve a községi feladatokat is intézik.

A járási tanács 
A járási tanács (a Kreistag) a járás önkormányzati testülete. Ötévente választják (kivéve Bajorországot, ahol hatévente).

A járási adminisztráció feje a Landrat. Az adminisztráció neve Landratsamt illetve Kreisverwaltung.

A járások tartományonkénti megoszlása 
Jelenleg Németországban 294 járás található, melyek tartományonként a következő módon oszlanak meg:
 Baden-Württemberg: 35
 Bajorország: 71
 Brandenburg: 14
 Hessen: 21
 Mecklenburg–Elő-Pomeránia: 6
 Alsó-Szászország: 37 (beleértve Hannover régiót is)
 Észak-Rajna-Vesztfália: 31 (beleértve Aachen városrégiót is)
 Rajna-vidék–Pfalz: 24
 Saar-vidék: 6 (beleértve Saarbrückeni regionális szövetséget is)
 Szászország: 10
 Szász-Anhalt: 11
 Schleswig-Holstein: 11
 Türingia: 17
A 106 járás jogú városról (kreisfreie Städte) lásd még: Németország járási jogú városainak listája.

A járások listája

Jegyzetek 

Németország közigazgatása